Soldaditos puede referirse a:
 el Soldado de plástico; 
 a Soldado de plomo; o
 el nombre común de la planta '''''Asclepias curassavica.